Roseau é o nome de vários rios:
Rio Roseau (Dominica)
Rio Roseau (Santa Lúcia)
Rio Roseau (Manitoba) - no Canadá

Desambiguações de topônimos